Николай Ясногродский (или Нехемия Ясногродский; , 6 августа 1859, Лубны — 23 апреля 1914, Нью-Йорк) — американский шахматист, мастер (1890).

В середине 1880-х гг. переехал в Вену, потом в Нидерланды, еще позже — в Великобританию. В 1890 г. в Амстердаме получил звание мастера. В 1891 г. стал членом шахматного клуба при ресторане «Simpson’s».

В августе 1893 г. переехал в США (изначально направлялся на шахматный турнир, не состоявшийся по финансовым причинам). Работал страховым агентом. Жил в разных городах США, около 1900 г. провел некоторое время в Канаде.

Был трижды женат (1894, 1906 и 1910 гг.).

Умер в больнице «Montefiore Home». Похоронен на еврейском кладбище «Union Field» в Нью-Йорке.

Спортивные результаты

Вклад в теорию дебютов 
Автор защиты Ясногродского в гамбите Райса:
1.е4 е5 2.f4 exf4 3.Кf3 g5 4.h4 g4 5.Кe5 Кf6 6.Сc4 d5 7.exd5 Сd6 8.0-0 Сxe5 9.Лe1 Фe7 10.с3 Кh5.

Примечания

Литература

Ссылки 

Шахматисты США